Alberto Fortis – cantautore italiano
 Alberto Fortis – letterato, naturalista e geologo italiano
 Alberto Fortis – album di Alberto Fortis del 1979